

Antropologia 
Mescaleros – tribù di nativi americani

Geografia 
Mescalero – census-designated place della Contea di Otero, Nuovo Messico (Stati Uniti d'America)

Musica 
Mescalero – gruppo musicale italiano
Mescalero – album degli ZZ Top del 2003